Эгрефёй-д’Они:

 Эгрефёй-д’Они — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская.
 Эгрефёй-д’Они — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская.